Różne kraje nazywały serie swoich okrętów podwodnych oznaczeniem typ U-1:
 Austro-węgierskie okręty podwodne typu U-1 – typ składający się z dwóch okrętów podwodnych.
 Szwedzkie okręty podwodne typu U-1 – dziewięć jednostek.

Nazwy okrętów